de taal Sango
 de Oegandese stad Sango